ТАФ — многозначная аббревиатура:
 ТАФ — Тайшетская анодная фабрика
 ТАФ — театр архитектурной формы
 ТАФ — токсико-аллергическая форма
 ТАФ — тромбоцитактивирующий фактор

См. также 
 ТАФА — топографический аэрофотоаппарат
 Таф